Плячкосването на Рим може да се отнася до:

 Разграбване на Рим (410) – Рим е разграбен от Аларих I, краля на вестготите
 Разграбване на Рим (455) – Рим е разграбен от Гейзерих, краля на вандалите
 Разграбване на Рим (546) – Рим е разграбен и обезлюден от Тотила, краля на остготите, по време на войната между остготите и Византийската империя
 Разграбване на Рим (1084) – Рим е разграбен от норманите на Роберт Жискард
 Разграбване на Рим (1527) – ограбване на Рим от войските на Карл V

История на Рим